Der Lauf der Dinge bezeichnet:

 Der Lauf der Dinge (Film) (1987), ein Kurzfilm von Peter Fischli und David Weiss
 Der Lauf der Dinge (Buch) (La Force des choses, 1963), ein Buch von Simone de Beauvoir